Военно-топографическое училище (ВТУ) — одно из старейших военных учебных заведений, расположенное в Санкт-Петербурге.

Образовано в 1822 году. В советское время именовалось Ленинградское высшее военно-топографическое командное Краснознамённое ордена Красной Звезды училище имени генерала армии Антонова А. И. (ЛВВТКУ, а впоследствии СПВВТКУ). С 2006 года по 2011 год входило в ВКА им. Можайского, как филиал (Военный институт (топографический)). В настоящее время существует как структурное подразделение (7-й факультет) Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

История

Училище топографов (1822—1866) 
 28 января (9 февраля по новому стилю) 1822 году государем императором Александром I было утверждено «Положение о Корпусе топографов».
 14 мая (26 мая по н.с.) 1822 года было объявлено «Дополнение к Положению о Корпусе топографов», где излагались принципы организации подготовки офицеров Корпуса топографов и говорилось о создаваемом Училище топографов.
 22 октября (по н.с.) 1822 года было открыто первое в России Училище топографов. Было решено набирать два класса  периодом обучения. День 22 октября является годовым праздником Училища.
 В 1825 году состоялся первый выпуск из училища. Выпущено 12 офицеров в чине прапорщика.
 В 1827 году состоялся второй выпуск офицеров. С этого момента выпуск производился ежегодно.
 С 1832 года училище переименовывается в Школу, так как при организации училища не были предусмотрены льготы, которыми пользовались другие специализированные училища. В это же время Корпус топографов переподчинён Генерал-квартирмейстеру Генерального Штаба. Все топографы Корпуса были разделены на роты. Рота расположенная в Санкт-Петербурге и составила Школу топографов имевшую в штате 120 топографов  
 В 1860 году в школу поступил Мышкин Ипполит Никитич.
 В 1863 году, вместе с утверждением нового штата Генерального Штаба, Школе вернули первоначальное наименование — Училище топографов. В этом же году выпускникам Училища предоставляется право на поступление на геодезическое отделение Академии Генерального Штаба.

Военно-топографическое юнкерское училище (1867—1917) 

 24 декабря 1866 года (5 января 1867 года по н.с.) утверждено новое «Положение о Корпусе топографов, о Военно-топографическом училище». Положением предусматривалось расширение программ Военно-топографического училища. Училище стало называться Военно-топографическое юнкерское училище.
 В 1868 году на вооружение топографов поступил новый инструмент — кипрегель.
 В течение 1883 — 1885 годов приёма в училище не было. Закрытие связано с революционным движением усилившимся в Российской империи. Личный состав училища был признан неблагонадёжным. Было принято решение о новом крупномасштабном преобразовании училища.
 С сентября 1886 года набор был восстановлен, но выпускники училища снова были лишены привилегий предусмотренных для выпускников специализированных училищ.
 Такая ситуация продлилась до 1892 года. Тогда же было восстановлено право выпускников училища поступать на геодезическое отделение академии ГШ.
 В 1898 году училище окончил Николай Павлович Башнин
 Осенью 1906 года впервые набирается дополнительный геодезический класс в количестве 10 человек.
 В период с 1912 по 1914 года в училище проходил обучение Дробышев Фёдор Васильевич — известный российский и советский ученый, военный топограф, геодезист и картограф.
 Приказом по военному ведомству № 140, опубликованного 27 марта 1913 (старый стиль) до сведения армии доводилась дата установленного годового праздника для КВТ и военно-топографического отдела ГУ ГШ — 10 февраля в честь преподобного Ефрема Сирина. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 22 день Марта 1913 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: Установить годовые праздники: а) для корпуса военныхъ топографовъ и военно-топографическаго отдела Главнаго Управленія Генерального Штаба—28 Января, во имя ПРЕПОДОБНАГО ЕФРЕМА Сирина, и б) для военно-топографическаго училища—8 Ноября, во имя Свч. АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА.
 Летом 1917 года полевые практические работы юнкеров проводились в районе городов Вольск и Хвалынск Саратовской губернии. Всего было передислоцировано 323 юнкера и 32 офицера с соответствующим материально-техническим обеспечением. Осенью Временное правительство приняло решение об эвакуации всех служб и имущества училища из Петрограда в Хвалынск.
 За 95 лет в период с 1822 по 1917 года Училище Топографов (Школа Топографов, Военно-топографическое юнкерское училище) подготовило более 1500 офицеров — военных топографов.

Военно-топографические курсы (1917—1921) 
 После победы Октябрьской революции в училище обострилась борьба между сторонниками Временного правительства и сочувствующими большевикам. Приказом Совета народных Комиссаров по военно-морским делам № 11 от 14 ноября 1917 года предписывалось расформирование военно-учебных заведений старой русской армии. Постепенно стала брать верх позиция юнкеров младших курсов, поддерживающих большевиков, тем более, что в приказах вновь созданного Главного комиссариата всех военно-учебных заведений Российской Республики № 113 от 18 ноября и № 114 от 28 ноября 1917 года уточнялось
 «…не подлежат расформированию специальные технические и военно-морские военно-учебные заведения, Военно-топографическое училище и Главная гимнастическо-фехтовальная школа.»
 В новогоднюю ночь 1918 года на общем собрании личного состава училища было принято решение уволить юнкеров в долгосрочный отпуск до открытия навигации по Волге. Им были выписаны увольнительные билеты на три месяца. Предписывалось явится в Хвалынск к 1 апреля 1918 года для следования в Петроград. Офицерам была предоставлена возможность самим определять свои действия.
 2го января Исполнительный Комитет Хвалынского Совета принял решение о роспуске училища. Училище было разоружено, также были экспроприированы лошади, медикаменты, запасы продовольствия и часть инвентаря. Так в январе 1918 года дореволюционное юнкерское Военно-топографическое училище формально прекратило своё существование в своём прежнем виде.
 Уже 15 января 1918 года приказом Главного Комиссара военно-учебных заведений начальником училища был назначен преподаватель геодезии Страхов Георгий Гаврилович (поддержавший Советскую власть). В июне 1918 года Хвалынск был захвачен бывшими военнопленными Чехословацкого корпуса.
 18 июля 1918 года Приказом Наркома по военным делам № 565 было предписано открыть Первые Советские военно-топографические курсы на базе училища в городе Вольске.
 В октябре 1918 года личный состав Петроградского военно-топографического училища был передислоцирован белочехословаками в Новониколаевск (ныне Новосибирск), а позднее в Омск. В связи с этими событиями приказом  от 21 октября 1918 года было объявлено, что
 "«… 1-е Советские Советские военно-топографические курсы будут открыты не в городе Вольске, а в городе Петрограде».
 Таким образом, определились два места функционирования топографических курсов: первые в Петрограде, а вторые в Омске.

История Санкт-Петербургской части Топографического училища 
 Приказом ГлавКомВоенВузов республики № 174 от 10 августа 1918 года начальником петроградских Курсов был переназначен Страхов Г. Г., военным комиссаром Рожков Е. В.
 Занятия начались 16 декабря 1918 года. В Советское время эта дата была принята за начало деятельности Советской школы военных топографов и являлась годовым праздником училища. К началу занятий, кроме 11 человек на старшем курсе, было принято 50 человек. Приём продолжался всю зиму и на 1 апреля 1919 года на Курсах занимался 131 курсант, как стали называть обучаемых в средних военно-учебных заведениях РККА.
 Курсам удалось заручиться прекрасными преподавателями по специальным предметам, и это обеспечило ведения занятий при крайне ограниченном количество учебников Удалось привлечь к работе видных педагогов и ученых, таких как: профессор Академии Генерального штаба В. В. Витковский,  профессор Военно-инженерной Академии В. Ф. Найденов, профессор Д. Д. Сергиевский, талантливый астроном М. А. Вильев и некоторые преподаватели Петроградского университета.
 В течение 1919 года на курсах проводятся организационные и другие мероприятия, направленные на обеспечение полного прохождения программы обучения. К концу года мероприятия были завершены. Срок обучения установлен 3 года — подготовительный, младший и старший курс.
 5 июня 1919 года 10 курсантов старшего курса окончили курсы и были направлены в топографические части РККА. Это был первый выпуск красных командиров-военных топографов.
 Начиная с 1919 года курсанты училища постоянно участвовали в боевых действиях на фронтах гражданской войны в составе бригады курсантов в ударной группе 7-й армии.

История Омской части Топографического училища 
 После прибытия в Новониколаевск училище было расположено в помещении бывшего реального училища. Личный состав и материально-техническая база училища была сохранена под руководством исполняющего обязанности начальника училища Стецевича С. К. Занятия были возобновлены сразу же по прибытии в Новониколаевск. В летний период 1919 года были организованы полевые практические работы, а осенью произведён приём нового пополнения.
 После освобождения Новониколаевска войсками 5-й армии Восточного фронта, 18 декабря 1919 года Реввоенсоветом армии было отдано распоряжение о продолжении учебной работы в прежнем составе в целях подготовки красных командиров-военных топографов РККА. Для осуществления политического руководства комиссаром был назначен Ф. Парфенов.
 Приказом Управления военно-учебными Заведениями Сибири № 35 от 7 февраля 1920 года училище было переименовано в 1-е Сибирские военно-топографические курсы, с указанием считать их действующими с 16 декабря 1919 года. Курсам было предписано передислоцироваться в город Омск.
 После завершения теоретического курса зимнего периода обучения курсанты в мае 1920 года выезжали на полевые практические работы в район города Усть-Каменногорска. В октябре Курсы в полном составе и со всем материально-техническим обеспечением перебазировались в город Омск, где им были представлены помещения бывшего Омского кадетского корпуса. Часть приборов и инструментов были отправлены в Петроград, для улучшения технической базы Петроградских курсов.
 В 1921 году Приказом Реввоенсовета Республики от 19 мая Курсы были переименованы в Омскую военно-топографическую школу.
 3 октября 1921 года С. К. Стецевич сдал школу комиссару Андрееву И. В. На 1 ноября в ней обучались 147 курсантов, в том числе 70 человек в подготовительном, 30 в среднем и 47 в старших классах.
 16 декабря 1921 года Омская школа была награждена Красным Знаменем.
 Приказом Реввоенсовета Республики № 63 от 9 ноября 1922 года школу переименовали во 2-ю Омскую военно-топографическую школу.
 В конце 1922 года было принято решение о возвращении Омской школы в Петроград. В начале января 1923 года личный состав со всем имуществом и материально-техническим обеспечением эшелоном прибыл к месту постоянной дислокации в Петроград.
Слиянием Омской и Петроградской школ было восстановлена единственная военно-топографическая школа в России.

Школа в период социалистического строительства (1921—1941)

Годы перехода красной армии на мирное положение (1921—1923) 

 28 февраля 1921 года в Кронштадте вспыхнул мятеж в подавлении которого в составе  полка Северной группы войск участвовало 94 курсанта Петроградской военно-топографической школы.
 Во время весенних экзаменов 1921 года школа показала хорошие показатели.
Начальник учебного отдела ГУВУЗ, инспектирующий школу, в отчёте писал:
 «Нельзя не отметить прекрасных ответов на выпускных испытаниях курсантов Военно-топографической школы. Ответы эти могут служить прекрасной иллюстрацией того, что при правильной постановке учебного дела можно достигнуть удивительно хороших результатов в деле учебной подготовки и с тем контингентом молодых товарищей, какими укомплектовываются в настоящий момент военно-учебные заведения» 
 На летнюю практику школа выехала в Лужский уезд в составе двух учебных отрядов.
 1 октября 1921 года состоялся третий выпуск. Двадцать пять курсантов старшего курса получили звание красного военного топографа. Двадцать три из них были членами РКП(б).
 6 декабря в школе была создана комсомольская организация. Первоначально в организации состояло 25 комсомольцев.
 21 марта 1922 года приказом начальника ГУВУЗа РККА Петроградская военно-топографическая школа получила наименование «Первая Петроградская военно-топографическая школа». С этого же времени в школе выпускается стенгазета «Красный топограф» — орган коллектива РКП(б) Военно-топографической школы.
15 сентября 1922 года был произведен четвёртый выпуск краскомов-топографов. Школу окончили 34 человека.
 В день 4-й годовщины Петроградской военно-топографической школы, 16 декабря 1922 года, школе было вручено Красное Знамя.
В течение 1921—1923 гг. в училище активно шла борьба за «улучшение классового состава» курсантов. К 1924 году доля рабочей молодежи в составе курсантов увеличилась  в сравнении  в 1921 году.

Период военной реформы (1924—1928) 
В апреле 1924 года в Москве состоялся 1 съезд военных топографов. Начальник и комиссар Военно- топографического отдела Штаба РККА А. И. Артанов в своём докладе на съезде отмечал, что школа даёт только узких специалистов, техников-съёмщиков. Также он заявил:
 Для боевой работы наши военные топографы мало пригодны, надо, чтобы школа давала им в этом отношении большую подготовку. 
В связи с этим в учебном плане на 1925 год были произведены крупные изменения. Так же значительно были расширены штаты школы. При школе были созданы Курсы усовершенствования командного состава (КУКС).
 В 1924—1925 годах в школе широко развёртывается политпросвет работа. На первое января 1924 года в комсомольской ячейке числится 83 человека.
 В связи с переходом на штаты мирного времени в школу направляются командиры из других родов войск, пожелавшие стать топографами. Впервые в учебный процесс внедряется новые методы съёмки основанные на использовании аэрофотоснимков.
 На летних практиках в 1925 году впервые производились не учебные, а производственные съемки.
 На время летних практик 1928—1929 годов школе было придано авиазвено, которое обеспечило аэрофото-материалами работу старшего курса школы по контурно-комбинированной съёмке. В школе расширяется научно-методическая работа. В 1928—1929 годах издаётся около десяти учебников и учебных пособий.
И уже в 1929 году Начальник Военно-топографического отдела Штаба РККА А. И. Артанов после проверки школы отмечал: «Очень удачно оборудован класс местности. Вполне на уровне современности оборудование фотолаборатории, трансформаторной и монтажной. Хорошо оборудован военный класс»

Годы технического перевооружения и репрессий в Красной армии (1929—1941) 
Техническое перевооружение армии вызвало потребность артиллерии и других родов войск в специалистах-топографов различной квалификации.
 С 1929 года значительно увеличивается количество слушателей на Курсах усовершенствования начальствующего состава. На курсах готовят: фотограмметристов для артиллерии и частей Военно-топографической службы, ведут переподготовку преподавателей военной топографии, повышают квалификацию на курсах военные топографы, картографы и геодезисты, начальники складов топографических карт. Также на курсах готовят топографов из числа общевойсковых командиров. В связи с увеличением курсов было принято решение надстроить 4 и 5 этажи над частью здания, выходящие на Порховский переулок(ныне Чкаловский проспект).
 При школе в 30-е годы ежегодно проводятся 45-дневные сборы командиров запаса и краткосрочные сборы по подготовке красноармейцев-одногодичников.
 В 1929 году на курсы впервые приняты десять девушек.
 В июле 1931 года за успехи в обучении и воспитании курсантов Центральный исполнительный комитет СССР постановил вручить революционное Красное знамя, как знак призыва к постоянной готовности выступить на защиту завоеваний Великого Октября.
 На курсах активно развивается рационализаторская работа. За зимний период 1931—1932 учебного года поступило 426 рационализаторских предложений, из которых 252 было принято и внедрено в учебный процесс.
 Начиная с 1931 года, в летний период проводятся 15-дневные стажировки курсантов в строевых частях на должностях младших командиров. Школа переходит на 3-х годичный срок обучения и начинают производиться досрочные выпуски наиболее подготовленных курсантов.
 В 1932 году для организации летних сборов по тактической и стрелковой подготовке было принято решение иметь постоянный лагерь. Под лагерь была выбрана местность на берегу озера около поселка Струги Красные Псковской области.
 В 1935 году начальником школы был назначен комбриг Н. В. Гравин. Участник гражданской войны. С его приходом в школе заново производится перепланировка и капитальный ремонт здания. К имеющимся помещениям пристраивается 5-этажный корпус по Музыкантскому переулку. Стали проводиться дни открытых дверей, во многие высшие учебные заведения рассылаться проспекты с краткими данными по школе.
 В марте 1936 года впервые проводятся государственные выпускные экзамены.
 В марте 1937 года Приказом Народного комиссара Обороны СССР школа в числе других военно-учебных заведений Красной Армии была преобразована в училище. Выпускникам училища присваивалось воинское звание «лейтенант».
 16 декабря 1938 года училище празднует свою 20-ю годовщину. Нарком Обороны СССР К. Е. Ворошилов подписал приказ в котором указывалось:
 «16 декабря Ленинградское военно-топографическое училище празднует 20-летний юбилей своего существования. Являясь одним из старейших училищ, за 20 лет оно дало РККА сотни квалифицированных лейтенантов-топографов и является одним из лучших в РККА.»
 Успехи училища в подготовке кадров омрачились шедшими в стране репрессиями. Обстановка в училище стала напряжённой. Ряд курсантов были отчислены, часто курсантам не присваивали званий после выпускных экзаменов. В 1938 году был снят с должности и арестован начальник училища комбриг Н. М. Гравин. 17 лет он пробыл в лагерях ГУЛага и только в 1956 году был освобождён и полностью реабилитирован. Аресту подверглись некоторые преподаватели и служащие училища, а также большое количество старших офицеров Военно-топографической отдела-выпускников училища, тесно сотрудничавших со своей альма-матер.
 С начала 1939 года курсанты и командиры готовятся к принятию военной присяги в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР. 23 февраля личный состав принял присягу Красной Армии на верность СССР.
В этот период выпускники училища участвовали в боях у озера Хасан, советско-финской войне, боях на реке Халхин-Гол.

Училище в годы Великой отечественной войны (1941—1945) 
Война застала личный состав Ленинградского военно-топографического училища на полевых практических работах в районах Невеля и Струги Красные Псковской области.
 В первые месяцы на фронт уходят более 50 человек. В том числе начальник училища подполковник А. Гусев и старший политрук В. Коротков. Начальник политотдела училища полковой комиссар Д. Михайлов назначается на должность военного комиссара Военно-топографического управления Генерального штаба Красной Армии. На должность начальника училища назначают начальника учебного отдела полковника К. Н. Харина. Впоследствии ему было присвоено звание генерал-майора технических войск.
 Курсанты первого курса были собраны по тревоге и отправлены в Струги Красные. 30 июня 1941 года 1-й курс училища прибывает Струго-Красненский лагерь и приступает к подготовке лагеря к обороне: рылись окопы, оборудовались огневые точки, велась разведка и т. д. Создавшаяся на фронтах обстановка не позволила училищу находиться вне пункта постоянной дислокации и 7 июля училище было возвращено в Ленинград. В составе команд возвращаются и курсанты выполнявшие особое задание на западной границе.
 С объявлением мобилизации слушатели КУКС откомандировываются по частям.
 Курсанты второго курса, которые должны были учиться до осени 1941 года, в июле подвергаются контрольно-проверочным испытаниям и досрочно выпускаются из училища. Всем выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант».
 Одновременно с выпуском производится и прием нового пополнения. Происходит переработка учебных планов на одногодичный срок обучения. Для продолжения летних практик выбирается Богородский район Горьковской области. 21 июля 2-й батальон курсантов 1-го курса набора 1940 года эшелоном выехал из Ленинграда через Бологое, Москву на Горький. 30 июля 2-м эшелоном через Волховстрой 1 убыл на Горький 1-й батальон курсантов нового набора, к этому времени московская дорога уже была перерезана немецкими войсками.
 22 курсанта 2-го курса, не прибывшие к моменту контрольно-проверочных испытаний из спецкомандировки, выпускаются в декабре 1941 года.
 Управление училища, личный состав и их семьи разместились в Богородске. Курсанты 2-го курса приступают к выполнению практической работе по мензульной съёмке масштаба 1:25000.
 Для зимнего расквартирования штабом Московского военного округа училищу был отведён военный городок в посёлке Абабково Павловского района.
 В начале 1942 года перед училищем была поставлена задача о сконцентрировать процесс обучения специалистов-топографов для артиллерийской топографической службы. Из курсантов училища проходящих обучение для артиллерии формируется 4-й специальный учебный отряд. Специализация отряда была связана с большим объёмом геодезических работ. В период с 1 марта по 7 апреля 1942 года в городе Семенове для 4-го учебного отряда проходит специальный сбор при Артиллерийских курсах усовершенствования командного состава. После окончания курсов курсанты уже в звании лейтенант и младший лейтенант направляются в распоряжение начальников артиллерии фронтов и военных округов.
 В феврале 1942 года в училище упраздняются батальоны и создаются четыре учебных топографических отряда с сохранением числа учебно-топографических отделений. При такой штатной структуре училище существовало до 1947 года.
 К окончанию зимнего периода 1942 года в училище занимались курсанты апрельского набора 1942 года (4 УТО), курсанты младшего курса набора 1941 года и старшего курса набора 1940 года.
 В мае 1942 года приступили к выполнению летних практических работ на территории Сосновского, Котовского и Вачского районов Горьковской области.
 В начале июля 1942 года командование училищем принял подполковник П. С. Паша, прибывший из действующей армии, а полковник К. Н. Харин убыл на фронт.

 30 июля 1942 года курсанты старшего курса набора 1940 года закончили изучение двухлетней программы и выпускаются из училища. Среди выпускников был Борис Ефимович Бызов, впоследствии генерал-полковник, начальник ВТС ВС СССР. Это был четвёртый военный выпуск училища.
 В числе следующего выпуска был О. Г. Чистовский, будущий писатель, ряд книг которого посвящён жизни и деятельности топографов в мирное и военное время.
 В 1942 году вводится Временное положение о Ленинградском военно-топографическом училище(на военное время).
 В 1943 году училище произвело три выпуска, тогда же были возобновлены КУКС. Первые два набора курсов занимались исключительно подготовкой преподавателей военной топографии для всех ВУЗов Красной Армии.
 1943 год охарактеризовался 25-м юбилеем училища (советского периода). В ознаменование этого события «за выдающиеся успехи в подготовке офицерских кадров и непосредственное участие в боях за Родину» училище было награждено орденом Красного Знамени. Заместитель Наркома обороны Маршал Советского Союза А. М. Василевский, среди прочего отмечал:
 «…За 25 лет своего существования училище подготовило и выпустило для Красной Армии тысячи высококвалифицированных офицеров топографов…»
 Начиная со второй половины 1944 года, в целях повышения качества подготовки на КУКС устанавливается восьмимесячный срок обучения по трем специальностям: геодезической, топографической и картографической.
 Значительно усовершенствуется учебный процесс. Вводятся государственные выпускные экзамены. Училище переводится на  обучения.
 В марте 1944 года начальником назначается полковник В. П. Александров.
 В октябре 1944 года производится 9-й военный выпуск. Впервые за время войны курсантам предоставляются двухнедельные каникулы.
 Осенью 1944 года командование училища ставит вопрос о возвращении в Ленинград. Просьба поддержана командующим Ленинградским фронтом Маршалом Советского Союза Л. А. Говоровым. В январе 1945 года начальник Генерального штаба генерал армии А. И. Антонов дал директиву на возвращение училища из Абабково в Ленинград.
 Курсанты, солдаты, офицеры, вольнонаёмный состав с необходимым для учёбы имуществом двумя эшелонами 5 и 9 февраля прибывают в Ленинград. В Абабково остаются семьи офицеров и вольнонаёмных и команда для охраны невывезенного имущества, которые прибывают в Ленинград 9 мая 1945 года.
 Здание училища пребывало в плачевном состоянии. Хотя во время блокады Ленинграда там и находился военный госпиталь, но центральное отопление и канализация не функционировали.
 5 апреля 1945 года в училище, на основании Постановления Президиума Верховного Совета Союза ССР, состоялось вручение Красного Знамени нового образца, на полотнище которого золотом было написано «Ленинградское Краснознаменное Военно-топографическое училище». Более 3 тысяч выпускников были награждены орденами и медалями, в том числе орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу».

Училище в послевоенный период (1945—1968)

Первые послевоенные годы (1945—1953) 
 Первые послевоенные годы охарактеризовались сложностями связанными с созданием заново материальной базы училища. Курсантам приходилось сочетать учёбу с работой по восстановлению жилых и складских помещений, столовой, кухни, классов, лабораторий, лагеря и полигона.
 С наступлением весны 1945 года было решено перенести лагерь из Струги Красные Псковской области в район города Боровичи Новгородской области. Связано это было с тем, что довоенный лагерь был полностью разрушен, а в районе Боровичей в 1927—1929 годах уже проводились практические работы курсантов училища.
 25 мая 1945 года училище выехало в этот район на летние практические работы. Благодаря активным действиям руководства и личного состава училища уже в августе стрелково-тактические сборы 4-го и 5-го учебных топографических отрядов были проведены в новом лагере. Программа стрелково-тактических сборов для всех курсов включала: тактическую, строевую, физическую и огневую подготовку. Огромную пользу училищу в тот период принесли фронтовики, в частности Герой Советского Союза Мордвяников М. С. (www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&CEG/06953040/index)
 В сентябре 1945 года успешно произведён первый послевоенный выпуск. Тогда же училище приступило к обучению иностранных военнослужащих. Первыми прибыли военнослужащие из Монгольской Народной Республики, а в 1946 году- из Югославии.
 Активно совершенствуется топогеодезическая обеспеченность полигона. В 1946 году произведена аэрофотосъемка полигона (обновление аэрофотосъёмки производилось каждые  а в зимний период были созданы фотопланы для летних практик. В 1947 году произведено восстановление геодезических знаков на всей площади нового полигона и проведена съёмка лагеря и прилегающих учебных полей в масштабе 1: 10000. В последующие годы геодезическая сеть учебного полигона была перевычислена в условную систему координат.
 В государстве возникла необходимость в картографировании всей территории СССР, а особенно Крайнего Севера и Дальнего Востока. Суровый климат, удалённость, полное бездорожье и короткий полевой период исключали применение в этих районах каких либо иных методов кроме стереотопографического. Начиная с 1947 года, новый метод вводится в программу обучения курсантов и постепенно он становится основным методом создания топографических карт. На практиках курсантов мензульная съёмка постепенно уступает место съёмке на фотопланах.
 В 1946—1949 годах училище оборудуется четырьмя спецклассами: фототрансформаторов, мультиплексов, стереометров и стерекомпараторов. Курсанты геодезической специальности стали изучать: средний оптический теодолит,   В 1949 году в учебный план введены новые дисциплины: история военного искусства, связь, военная администрация. Вводятся летние отпуска и зимние каникулы для курсантов.
 В 1947 году вместо учебных топографических отрядов вводится общевойсковая организация учебных подразделений: батальон, рота, взвод. В этом же году восстанавливается специализация. Училище готовит топографов, геодезистов и картографов. В августе из Харькова в училище была переведена школа по подготовке сержантов для походных частей и подразделений Военно-топографической службы. Школа вошла в штат училища отдельной ротой младших специалистов со сроком обучения 10-11 месяцев. В сентябре был успешно осуществлён первый после войны выпуск офицеров-топографов по 3-х годичной программе. В приказе начальника Генерального штаба отмечалось:
«…Итоги выпускных экзаменов и выполнение летних практических работ показали, что курсанты-выпускники получили в училище хорошую теоретическую и практическую подготовку…»
 В 1948 году в училище для обучения прибыли военнослужащие из Албании, а в 1950 году из Румынии. 35 выпускников училища оказали существенную помощь геодезическому отряду в демаркации Государственной границы Союза ССР и Румынии.
 В 1949 году на смотре художественной самодеятельности гарнизона драматический, хореографический и струнный кружки училища были награждены грамотами Военного совета Ленинградского военного округа.
В октябре 1950 года в училище был сформирован экспедиционный отряд для выполнения топогеодезических работ на трассе проектируемого магистрального судоходного канала Волга-Урал. Отряд состоял из 8 преподавателей, 10 слушателей КУОС и 40 выпускников училища. К 33-й годовщине Октябрьской революции задание было выполнено досрочно и с отличным качеством.
 В 1952 году литографии училища оборудуется новыми печатным машинами ОП-1.

Период технического перевооружения ВС СССР (1953—1968) 
Появление на вооружении армии и флота ядерного оружия и ракет значительно повысило значение топогеодезического обеспечения боевых действий войск и особенно обеспечения ракетного оружия исходными геодезическими данными. В связи с этим в 1953 году приостановлена подготовка картографов, но резко увеличено количество геодезистов выпускаемых из училища.
 В 1954 году в программу командирской подготовки офицеров и в учебные планы обучения курсантов включается изучение курса ядерного оружия и защиты от него.
 В 1955 году на вооружение училища поступает походный картографический комплекс ПК-6.
 В 1956 году в училище создаётся военно-научное общество. Активизируется работа по созданию учебников и учебных пособий.
 В 1959 году на вооружение училища поступает комплект специальных фотограмметрических машин ПФМ-3.
 В период с 1954 по 1961 года в учебный план, кроме оружия массового поражения и защиты от него, добавляются ещё дисциплины: военно-инженерная подготовка, автомобильная подготовка, ракетное оружие и артиллерия, основы военной педагогики и психологии, радиоэлектроника.
 В 1962 году было опробовано обучение топографической съёмке на фотоплане. Также восстанавливается картографическая специальность.
 В 1963 году название училище изменено на Ленинградское военно-топографическое Краснознамённое училище. В 1963—1965 годах в училище по одногодичной программе осуществляется подготовка офицеров из числа выпускников топографических техникумов.
 За 1965—1967 года в училище подготовлено 12 мастеров спорта, 17 кандидатов и 358 спортсменов 1-го разряда.
 В день 50-летия Советских Вооружённых сил указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в подготовке офицерских кадров училище награждено орденом Красной Звезды. 11 марта в торжественной обстановке орден был училищу. Начальник училища, генерал-майор технических войск А. В. Волков, был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Ленинградское высшее военно-топографическое командное Краснознамённое ордена Красной Звезды (1968—1997)

Переходный период от среднего к высшему училищу (1968—1972) 

 В 1967—1968 годах большинство средних военных училищ страны переводятся в разряд высших военно-учебных заведений. Военно-топографическое училище было преобразовано в высшее и получило наименование —  Ленинградское высшее военно-топографическое командное краснознамённое ордена Красной Звезды Срок обучения был установлен 4 года. Вместо циклов было создано 11 кафедр: марксизма-ленинизма, тактических дисциплин, фототопографии, фотограмметрии, геодезии и астрономии, высшей геодезии, радиогеодезии и радиоэлектроники, картографии, высшей математики, физики и химии, иностранных языков. Также имелось и 3 отдельные дисциплины: физической подготовки, автомобильной подготовки и русского языка. Были введены в штат: батальон обеспечения учебного процесса, отделение кадров, строевое отделение и ряд служб. Учебные планы училища были кардинально переработаны.
Наборы училища проводились в учебном центре г. Боровичи. Конкурс 3-5 человек на место являлся обычной практикой. В то же время ощущались пробелы поступающих в физической подготовке, математике и русскому языку у абитуриентов из сельской местности.
 Набор 1968 года был расширенным — предстояло укомплектовать два первых курса: один среднего и один высшего училища. Для сдачи вступительных экзаменов прибыло 1220 абитуриентов, из них более 200 военнослужащих срочной службы. В результате из зачисленных на 1-й курс среднего училища 75 % имели на вступительных экзаменах неудовлетворительные оценки.
 В начале 1968—1969 учебного года завершилось строительство жилого 5-ти этажного корпуса. Это значительно приблизило училище к уставным требованиям по размещению личного состава.
 В 60-70 года идеологическая и политико-воспитательная работа считалась главной. Решения парторганизации были весомы и неукоснительно выполнялись. В первичных парторганизациях батальонов обычно состояло 40-50 курсантов и весь офицерский состав.
 Все практические работы выполнялись в полевых лагерях. В начальный период таких лагерей было 27, и размещались в них взводы курсантов численностью до 25 человек.
 Последний выпуск офицеров со средним военно-специальным образованием состоялся в июле 1971 года.
 В июне 1972 года в учебном центре было проведено первое тактико-специальное учение «Горизонт». В нём принимали участие курсанта 4 курса училища и слушатели геодезического факультета ВИА им. В. В. Куйбышева. На период ТСУ были сформулированы два топографических отряда, две топографических части и топографическая службы общевойсковой армии. Слушатели исполняли должности начальников отделений, их заместителей, а курсанты-начальников расчётов и начальников топографической службы соединений. В дальнейшем ТСУ «Горизонт» проводятся ежегодно.
 В октябре 1972 года состоялся юбилейный для истории училища выпуск. Это был год 150-летия со дня образования училища. Дореволюционная история училища государственными органами не признавались, и юбилейная дата личным составом училища широко не отмечалась.

Совершенствование учебного процесса высшего училища (1973—1990) 
 С начала 1970-х годов одной из основных задач стоящих перед личным составом училища было совершенствование учебных планов и программ. Для этого под руководством ВТС СА была проведена крупная НИР. По её результатам в училище были проведены коренные преобразования.
 Создавалась новая учебно-лабораторная база. К началу 1973 года было оборудовано 11 лекционных аудиторий, 16 лабораторий и 31 класс для проведения учебных занятий.
 Была организована связь с Военно-шефской комиссией ВС СССР. Из Москвы к курсантам училища приезжали и выступали народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда Е. Н. Гоголева, народные артисты СССР О. В. Лепешинская, В. И. Хохряков и другие.
 Важные изменения в организационно-штатной структуре училища произошли в 1976 году. Для должности начальника училища устанавливались штатные категории «генерал-майор, генерал-лейтенант», а для заместителей начальника училища на одну ступень ниже. Должность начальника кафедры, заместитель начальника кафедры и старший преподаватель — штатная категория «полковник». Преподаватель — «подполковник». Это увеличило предельный возраст нахождения офицеров на действительной службе и снизило текучесть преподавательского состава. Такая ситуация продлилась до 1985—1988 годов. С 1989 года были установлены штатные категории «генерал-майор», «полковник» и «подполковник» соответственно.
 С 1976 по 1983 года в ТСУ «Горизонт» участвовали учащиеся Ленинградского топографического техникума.
 Кроме практик имеющих исключительно учебные цели, курсанты выполняли и прикладные задачи. Так в 1976 году группа курсантов из полевого лагеря Спасское успешно выполнила задание командующего ЛенВо по съёмке в масштабе 1:500 (площадью 4 га) парка музея А. В. Суворова в Суворово-Кончанском. Съемка предназначалась для проведения реконструкции парка.
 В 1976—1978 года была проведена реконструкция учебного корпуса по Чкаловскому проспекту.
 С 1978 года курсанты 4-го курса стали располагаться в выделенном училищу общежитии на проспекте Непокорённых, дом 6.
 В 1979 году кафедра тактико-специальных и военных дисциплин преобразуется в две кафедры: тактики и топогеодезического обеспечения. На кафедру Топогеодезического обеспечения было возложено руководство войсковой стажировкой и тактико-специальным учением «Горизонт».
 Начиная с 1984 года, когда для обучения в училище начали прибывать военнослужащие срочной службы, зачисляемые на 1-й курс училища выездными приёмными комиссиями военных округов, и представители коренных национальностей союзных республик Прибалтики, Средней Азии, Кавказа и Молдавии, зачисленные республиканскими приёмными комиссиями. В большинстве своем они имели слабую общеобразовательную подготовку и многие не имели желания обучаться в военном училище. Из 25-ти курсантов 1-го курса 1984—1985 учебного года из числа юношей коренных национальностей союзных республик до выпуска было доведено 16 человек. Последний набор курсантов из представителей коренных национальностей проведён в 1990 году.
 С 1985 года изучение фотограмметрии по специальности геодезия было прекращено, а по специальности картография сокращено до 50-ти часов.
 В 1986 году приказом Министра национальной обороны ГДР № 17 училище награждено «Орденом За заслуги перед народом и Отечеством в золоте».
 В 1988 году проведён 17 выпуск курсантов высшего училища. Из 243 курсантов, представляемых к выпуску, офицерские звания присвоены 241. Два выпускника на государственном экзамене по марксизму-ленинизму получили неудовлетворительные оценки. В последующие два года ещё 6 курсантов выпускных курсов получили неудовлетворительные оценки по специальным дисциплинам.

Непростые годы училища (1991—1997) 

 В 1991 году училище переименовано в Санкт-Петербургское высшее военно-топографическое командное училище. Вводится новая дисциплина — управление подразделениями в мирное время.
Также приказом министра СССР в декабре 1991 года из штата училища исключены военно-политическое отделение, партийная комиссия и секретари комитетов ВЛКСМ.
 В 1993 году училище переведено на новый штат с 5-летним сроком обучения. В состав вместо батальонов включены 2 факультета — геодезический и топографический — штатной численностью 750 курсантов.

Награды 
 15 декабря 1943 года — Орден Красного Знамени  — награждено указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 декабря 1943 года в ознаменование  Ленинградского военно-топографического училища за выдающиеся успехи в подготовке офицерских кадров и непосредственное участие в боях за Родину.
 В 1968 году награждено орденом Красной Звезды.

Начальники училища

Известные выпускники 
 Адрианов, Владимир Николаевич (1875—1938) — русский военный картограф, сконструировал первый российский войсковой компас с фосфоресцирующей подсветкой и артиллерийский прицел, художник, автор рисунка герба СССР.
 Алексеев, Яков Иванович (1872—1942) — русский и советский топограф и геодезист, генерал-майор Русской императорской армии.
 Болдырев, Василий Георгиевич (1875—1933) — русский военный и государственный деятель, русский военачальник, генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 Большев, Логгин Александрович (1834—1880) — русский военный топограф, геодезист и картограф, исследователь Восточной Сибири, полковник Русской императорской армии.
 Бызов, Борис Ефимович (1920—2012) — советский военачальник, начальник Военно-топографического управления Генерального штаба — начальник Топографической службы Вооружённых Сил СССР, генерал-полковник.
 Дитц, Отто Германович (1876—1957) — русский и советский топограф и геодезист, полковник Русской императорской армии.
 Дмитриев, Пётр Гаврилович (1860—не ранее 1916) — генерал-майор Русской императорской армии, участник Первой мировой войны.
 Дорофеев, Константин Константинович (1875—1920) — полковник Генерального штаба Русской императорской армии, герой Первой мировой войны.
 Дробышев, Фёдор Васильевич (1894—1986) — русский военный топограф, советский геодезист, картограф, специалист в области фотограмметрии.
 Жебрак-Русанович, Михаил Антонович (1875—1918) — российский военный деятель, полковник Русской императорской армии.
 Казакевич, Александр Владимирович (1950—2016) — советский и российский военный деятель, лауреат Государственной премии СССР, премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, полковник.
 Кожевников, Михаил Яковлевич (1870—1942) — военный топограф, геодезист, картограф, исследователь.
 Котлинский, Владимир Карпович (1894—1915) — подпоручик Русской императорской армии, герой Первой мировой войны. 24 июля (6 августа) 1915 года возглавил «Атаку мертвецов», в ходе которой был смертельно ранен. Посмертно представлен к ордену Святого Георгия 4-й степени.
 Кутузов, Илья Андреевич (1915—2000) — советский геодезист, начальник Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР (в течение двадцати лет), генерал-лейтенант.
  Михайлов, Евгений Иванович (1925—1989) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
  Мордвянников, Михаил Степанович ((1925—1977)) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Матсон, Гаральд Александрович (1893—1966) — русский и советский военный лётчик-наблюдатель, штабс-капитан Российской императорской армии, участник Первой мировой, кавалер Георгиевского оружия и Георгиевского креста 4-й степени с лавровой ветвью.
 Мышкин, Ипполит Никитич (1848—1885) — русский революционер, народник.
 Секеринский, Пётр Васильевич (1837—1907) — деятель российских спецслужб, генерал-лейтенант Отдельного корпуса жандармов.
 Смирнов, Александр Александрович (1900— не ранее 1985) — советский военачальник, полковник, кандидат технических наук.
 Померанцев, Илиодор Иванович (1847—1921) — астроном-геодезист, заведующий Ташкентской обсерваторией, начальник Военно-топографического училища, генерал от инфантерии Русской императорской армии.
 Харин, Константин Николаевич (1897—1977) — советский военачальник, специалист и преподаватель в области военной топографии, генерал-майор технических войск.
 Шошин, Алексей Петрович (1861—1924) — русский и советский военный инженер, профессор, генерал-майор Русской императорской армии.
 Шорин, Пётр Сергеевич (1866—1940) — генерал-майор Русской императорской армии, герой Первой мировой войны.
 Шпилько, Григорий Андреевич (1872—1936) — российский и советский военный и государственный деятель; известен также как исследователь Памира.
 Штильмарк, Роберт Александрович (1909—1985) — советский писатель, журналист.
 Яблонский, Леонард Иосифович (род. 1952) — советский, российский военный топограф, лауреат двух премий Правительства Российской Федерации.

См. также 
 В. К. Котлинский
 Корпус военных топографов

Примечания

Литература 
 Литвиненко В. П. и др. История Санкт-Петербургского высшего военно-топографического командного Краснознамённого ордена Красной Звезды училища имени генерала армии Антонова А. И. (1822—1997) / Под общей редакцией Антюфеева В. А. — СПб.: СПВВТКУ, 1997. — 250 с.
 Литвиненко В. П. и др. Альбом схем и документов по истории Санкт-Петербургского высшего военно-топографического училища. — СПб.: СПВВТКУ, 1995. — 40 с.

Ссылки 
 
 Военно-топографическое училище

Незавершённые статьи о вооружённых силах
Военная наука
Военная топография
Военные высшие учебные заведения Санкт-Петербурга
Военные высшие учебные заведения России
Организации, награждённые орденом Красной Звезды
 
Военные учебные заведения СССР
Военные высшие учебные заведения СССР